Les oxanes ou oxacyclohexanes ou tétrahydropyranes sont la famille des dérivés des éthers cycliques à six atomes. 

L'élément le plus simple de cette famille est le tétrahydropyrane.

Description
Ce sont donc des composés organiques possédant un hétérocycle saturé à six atomes, cinq de carbone et un d'oxygène.

Articles connexes 

 Oxirane (éthers cycliques à trois atomes, plus connus sous le nom d'époxydes)
 Oxétanes (éthers cycliques à quatre atomes)
 Oxolanes (éthers cycliques à cinq atomes)
 Dioxanes